TPS kan avse:

 TPS (elektronik) –en förkortning för "throttle position sensor" 
 Toyota Production System – ett produktionssystem 
 TPS Åbo – en sportklubb i Åbo